Âmes perdues, Une âme perdue ou Les Âmes perdues peut faire référence aux œuvres suivantes :
 Une âme perdue (Un'anima persa), roman de Giovanni Arpino paru en 1966 ;
 Âmes perdues (Anima persa), film franco-italien réalisé par Dino Risi sorti en 1977 ;
 Âmes perdues (Lost Souls), roman d'horreur de Poppy Z. Brite publié en 1992 ;
 Les Âmes perdues (Lost Souls), film américain de Janusz Kamiński sorti en 2000 ;
 Les Âmes perdues (The Damned), troisième épisode de la saison 20 de South Park, diffusé en 2016 ;
 Âmes perdues (Lost Souls), septième épisode de la saison 3 des Médicis : Maîtres de Florence, diffusé en 2019 ;
 Les âmes perdues (Lost Souls), onzième épisode de la saison 3 de Shadowhunters, diffusé en 2019 ;
 Les Âmes perdues (Lost Souls), quatorzième épisode de la saison 6 de Vikings, diffusé en 2020 ;
 Les Âmes Perdues (The Lost Souls of Syria), film documentaire de Garance Le Caisne et Stéphane Malterre, avec César, 2022.

Voir aussi